Stack est initialement un mot anglais, qui signifie « empilement », et c'est aussi un patronyme et un toponyme. En français le mot stack est utilisé dans quelques contextes précis.

Sciences et techniques 
 En géologie, un stack est un modèle littoral se présentant sous la forme d'un pilier de pierre.
 En informatique, un stack est une pile.
 En sonorisation, un stack est un empilement d'une tête d'amplificateur pour guitare électrique et d'une ou plusieurs enceintes acoustiques.
 En thermoacoustique, un stack est une structure poreuse.

Culture et société 
 Dans l'aviation civile, le stack est le circuit d'attente permettant aux contrôleurs d'une TMA (région terminale) de faire patienter un ou plusieurs avions à l'arrivée lorsque l'aéroport est congestionné.
 Au poker, le stack est l'équivalent anglais du tapis.
 Dans le jeu vidéo Minecraft, un stack est un empilement de 64 items.

Patronyme 

 Allen Stack (1928-1999), un nageur américain ;
 Kelli Stack (1988-), une joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Robert Stack (1919-2003), un acteur américain ;
 Ryan Stack (1975-), un joueur américain naturalisé macédonien de basket-ball.

Toponyme 
  est une réserve de chasse insulaire dans le détroit de Bass, dans le Sud-Est de l'Australie.